

Красний Клин — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Красний Клин — село, Рузаєвський район, Мордовія